Das European Indoors Zurich 1992 war ein WTA-Tennis-Hallenteppichplatzturnier für Damen in Zürich. Es war als Turnier der Tier-II-Kategorie Teil der WTA Tour 1992 und fand vom 5. bis 10. Oktober 1992 statt. Austragungsort war die Saalsporthalle.

Im Einzel gewann Steffi Graf gegen Martina Navratilova mit 2:6, 7:5 und 7:5. Im Doppel gewann die Paarung Helena Suková / Natallja Swerawa mit 7:6 und 6:4 gegen Martina Navrátilová / Pam Shriver.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 
 

WTA Tour 1992
Wta